Jack McDonald (1880-1941), acteur américain ;
 John McDonald (1887-1958), joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi